Ordet slægt har flere betydninger:
 slægt (genealogi) – En samling af aner. Gruppe af personer der nedstammer fra samme forfader. En som forsker i slægter på amatørbasis kaldes for slægtsforsker, mens en professionel kaldes genealog. Videnskaben kaldes for genealogi på dansk slægtsforskning.
 slægt (biologi) – Gruppe af biologiske arter, i klassifikationen af arter i Carl von Linné systema naturae.
 Slægt (band) –  dansk black heavy metal-band fra København

Geografisk opdeling 
 Slægter på Læsø

Referencer